Креминь — фамилия. Известные носители:

 Креминь, Дмитрий Дмитриевич (1953—2019) — украинский поэт.
 Креминь, Тарас Дмитриевич (род. 1978) — украинский политик.